The Gentlemen (band), een Engelse muziekband
The Gentlemen (film), een Amerikaans-Britse misdaadfilm van Guy Ritchie